

Холодний Ключ — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Холодний Ключ — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Холодний Ключ — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан